Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Beverly Mould e Paula Smith che hanno battuto in finale Elise Burgin e Joanne Russell 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Sandy Collins /  Helena Suková (semifinali)
 Elise Burgin /  Joanne Russell (finale)
 Beverly Mould /  Paula Smith (Campionesse)
 Camille Benjamin /  Zina Garrison (semifinali)

 Lori McNeil /  Felicia Raschiatore (primo turno)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)
 Michelle Torres /  Yvonne Vermaak (primo turno)
 Susan Mascarin /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1984